Osoby o tym nazwisku:
 Dominika Latusek-Jurczak (ur. 1981) – polska teoretyk zarządzania
 Paweł Latusek (1910-1973) – polski biskup rzymskokatolicki